Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1969 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 26 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Françoise Dürr et Ann Haydon-Jones battent Margaret Smith Court et Nancy Richey en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
27 équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1969
France Double dames
Sport en France en 1969
Sport en mai 1969
Tennis en juin 1969